JKG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Axamo, Jönköping Flygplats, Svezia